Midián - Midián, bibliai alak, Ábrahám és Ketúrá fia, a midianiták őse.
Midián - A Bibliában megemlített állam a Sínai-félszigettől keletre, a midianiták lakóhelye.